Тамушка — название рек:

Россия 
 Тамушка (приток Кокшеньги) — река.
 Тамушка (приток Печеньги) — река.